417 км, 417-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 417 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 010337.
 417 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770813.
 417 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Расположен после станции Калтан. Код 865252.
 417 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066741.